Хидистави (груз.ხიდისთავი, от ხიდი — хиди — мост) — название нескольких сёл (груз. сопэли) в Грузии:

 Хидистави в Горийском муниципалитете.
 Хидистави в Чохатаурском муниципалитете.